Lowe kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Joseph Lowe
 Charles Herbert Lowe, Jr.
 Josiah Lincoln Lowe
 Percy Lowe
 Richard Thomas Lowe

Robotskapade auktorsförkortningar